Sezon 2015/2016 jest 75. Ruchu Chorzów w Ekstraklasie.

Skład 

Ruch Chorzów
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie